Фикрет Исмаил оглы Исмайлов  (; 3 января 1935, Нахичевань, Нахичеванская АССР, Азербайджанская ССР, СССР — 31 марта 2015, Баку, Азербайджан) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Азербайджана.

Биография 
Фикрет Исмайлов родился 3 января 1935 года в городе Нахичевань Нахичеванской АССР в семье учителя. Окончил школу № 1 имени Узеира Гаджибекова в родном городе. После окончания Азербайджанского педагогического института по специальности физика и математика по распределению был направлен в Институт физики Академии наук Азербайджанской ССР. С 1960 года работал лаборантом, старшим лаборантом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником в Институте физики. С 1973 года доктор физико-математических наук Ф. Исмайлов — руководитель лаборатории Института физики.

21 ноября 1992 года вступил в партию «Новый Азербайджан». Избирался депутатом первого созыва (1995—2000 гг.) Милли Меджлиса Азербайджана. С 1993 года является председателем Ясамальского районного отделения партии «Новый Азербайджан».

29 декабря 2009 года Фикрет Исмайлов распоряжением Президента Ильхама Алиева награждён орденом «Шохрат».

Научная деятельность 
Одним из научных достижений учёного является определение молярных коэффициентов ширины запрещенной зоны в твердых растворах GaSXSe1-X.
Им разработана технология выращивания слоистых монокристаллов AIIIBVI методом «медленного охлаждения при постоянном градиенте температур».
Также в результате проведенных Ф. Исмайловым исследований было установлено, что извлечение теллуровых включений методом электрохимической обработке улучшает электрофизические параметры CdXHg1-XTe и характеристические параметры (Dλ* və Sλ*) фотоприемников.

Ф. Исмайлов — автор 140 опубликованных научных работ, 19 авторских свидетельств и патентов.
Под его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.

Некоторые научные работы

Источники 
 Страница на сайте НАН Азербайджана
 Интервью Ф. Исмайлова 

Выпускники Азербайджанского педагогического университета